Osoby o tym nazwisku:
 Jadwiga Kwapich-Mateńko – polska reporterka
 Zbigniew Mateńko – polski piłkarz ręczny